Marouène Maggaiez (28. srpnja 1983.), tuniški rukometni vratar. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Tuniški rukometni vratari